Ermanno Gorrieri, (1920-2004), partigiano, sociologo, sindacalista e politico italiano
Federico Gorrieri, (1985), atleta sammarinese
Filippo Gorrieri, (1993), cestista italiano